Granskärs grundet kan syfta på följande platser:

Finland 

 Granskärs grundet, Iniö, Egentliga Finland, Åboland, 
 Granskärs grundet, Nagu, Egentliga Finland, Åboland,

Se även
Granskärs grynnan
Granskärsgrundet
Granskärsgrunden
Granskär

Robotskapade Finlandförgreningar